L'édition masculine 2006 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 6 au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Mark Knowles et Daniel Nestor celle en double.

Lauréats 
Roger Federer remporte son  en simple en battant en finale James Blake. Il s'agit du  et du  sur dur en carrière du Suisse. Il s'impose pour la  (consécutive) à Indian Wells et soulève son  de la saison.

En double, Mark Knowles et Daniel Nestor remportent leur  ensemble en battant en finale les jumeaux américains Bob et Mike Bryan. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline. Ils sont sacrés pour la  à Indian Wells après leurs titres en 1997, 2002 et 2005.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2006 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 2006) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2006
Tennis masculin en 2006
Sport en Californie en 2006
Tennis aux États-Unis en 2006
Tennis en mars 2006